Świerże peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Świerże, un village du powiat de Chełm 
 Świerże, un village du powiat de Radzyń Podlaski 
dans la voïvodie de Mazovie
 Świerże, un village